

Незнановиці — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Незнановиці — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства